Niemcy:
 Pöhl – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Osoby:
 Karl Otto Pöhl – niemiecki urzędnik

Zobacz też:
 Poel, Pohl